kolczatka – zapora drogowa
 kolczatka australijska – zwierzę (stekowiec z rodziny kolczatkowatych)
 kolczatka (obroża) – typ obroży
 maszyny rolnicze:
 brona kolczatka – rodzaj brony
 wał kolczatka